Phyllanthus peut se référer à deux genres :

 le genre Phyllanthus (plante)
 le genre Phyllanthus (oiseau)